Miejscowości:
 Rotterdam – miasto w zachodniej Holandii
 Miejscowości w USA:
 Rotterdam – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Rotterdam – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Gminy w USA:
 Rotterdam (ang. Rotterdam Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 SS "Rotterdam" – holenderski transatlantyk
 Rotterdam Ska-Jazz Foundation – holenderski zespół muzyczny
 Rotterdam Centraal – główny dworzec kolejowy w Rotterdamie
 Rotterdam Alexander – stacja kolejowa w Rotterdamie,
 Rotterdam Noord – stacja kolejowa w Rotterdamie,
 Rotterdam Zuid – stacja kolejowa w Rotterdamie,
 Rotterdam Blaak – stacja kolejowa w Rotterdamie.